Sedalia kan syfta på:

 Sedalia, Colorado
 Sedalia, Kentucky
 Sedalia, Missouri
 Sedalia, North Carolina
 Sedalia, Ohio, annat namn för Midway